Соревнования по лёгкой атлетике на летних Олимпийских играх 1948 года проводились как среди мужчин, так и среди женщин.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com
 A Breathtaking finish between Emil Zátopek and Gaston Reiff in the 5,000m - London 1948 Olympics

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1948